Список лауреатов кинонаграды MTV в категории «Лучший кинозлодей»:

Кинонаграда MTV